Тулов — русская фамилия. Известные носители:

 Тулов, Михаил Андреевич (1814—1882) — профессор Лицея князя Безбородко, помощник попечителя Киевского учебного округа. 
 Тулов, Федор Андреевич (1792—1855) — русский художник.